Auf den Hund gekommen steht für:
 Auf den Hund gekommen (Redensart), eine Redensart
 Auf den Hund gekommen (Loriot), eine Serie von Zeichnungen des deutschen Humoristen Loriot
 Auf den Hund gekommen, Alternativtitel der US-amerikanischen Kurzfilmkomödie Laurel und Hardy: Alle Hunde lieben Stan
 Man Trouble – Auf den Hund gekommen, eine US-amerikanische Filmkömodie
 Auf den Hund gekommen (Fernsehserie), eine kanadische Fernsehserie von 1990 bis 1991 
 Auf den Hund gekommen (Film), Episode der Filmreihe Frühling aus dem Jahr 2021

Siehe auch:
 Wenn die Liebe auf den Hund kommt